«Штурм» () — австрийский профессиональный футбольный клуб из Граца. Клуб был основан в 1909 году группой местных рабочих. Домашней ареной клуба является стадион «UPC-Arena», вмещающий 15 400 человек. Традиционными цветами команды являются чёрный и белый.

История 

Основанный рабочими города Грац, клуб, большую часть своей истории, имел любительский статус и выступал в низших лигах австрийского футбола. Успех в команду пришёл лишь в начале 80-х, когда на посту главного тренера находился югославский специалист Отто Барич. Под руководством Барича «Штурм» занял 2-е место в чемпионате Австрии и пробился в розыгрыш Кубка УЕФА, покинув турнир в 1/4 финала. Однако вслед за этим успехом у клуба начался кризис связанный в основном финансовыми трудностями. Это привело к потери некоторых лидеров команды и повлекло закономерный упадок в игре.

Возрождение «Штурма» произошло лишь в середине 1990-х годов, когда у клуба появился новый сильный спонсор — компания «Штабиль Фенстер». Наладив финансовый компонент клуба, руководство взялось за укрепление самой команды. В 1994 году пост главного тренера занял очередной представитель югославского футбола — Ивица Осим. Под руководством этого специалиста «Штурм» дважды побеждал в национальном первенстве и трижды завоёвывал Кубок Австрии. В период с 1998—2000 годы клуб регулярно участвовал в групповом этапе Лиги Чемпионов. В 1998 году попав в одну группу с мадридским «Реалом», миланским «Интером» и московским «Спартаком», «Штурм» смог набрать лишь одно очко, сыграв вничью на выезде с командой Олега Романцева.

В сезоне 2000/01 команда поразила всех, выйдя во 2-й групповой этап лиги чемпионов, попав в группу с английским «Манчестер Юнайтед», испанской «Валенсией» и греческим «Панатинаикосом», где заняла 3-е место опередив клуб из Афин. Однако после этого, своего рода успеха, Ивица Осим покинул «Штурм», что отрицательно повлияло на игру команды.

К тому же, после 2002 года, у клуба вновь наступил экономический кризис, который не позволил команде претендовать на призовые места в национальном первенстве, наравне с австрийскими грандами «Рапидом», «Аустрией» и «Ред Буллом».

Новый успех пришёл в 2011 году — клуб в третий раз стал чемпионом Австрии.

Текущий состав

Основной состав

Игроки в аренде

Тренерский штаб и руководство 
 Главный тренер: Франко Фода
 Помощники главного тренера: Томаш Кристль, Имре Сабич
 Тренер вратарей: Штефан Лох
 Тренер по фитнесу: Вальтер Нидеркофлер
 Тренер по реабилитации: Бернд Пророк
 Психолог: Гернот Кнапп-Фельвер
 Главный тренер второй команды: Йоахим Штандфест
 Ассистенты главного тренера: Марио Кинцль, Гюнтер Нойкирхнер
 Тренер вратарей: Роланд Гориупп
 Главный тренер юношеской команды (до 18 лет): Томас Хёзеле
 Ассистенты главного тренера: Даниэль Брайер, Маркус Гройсс, Давид Таушман
 Главный тренер юношеской команды (до 16 лет): Томас Бёкштайнер
 Ассистенты главного тренера: Филипп Землик, Кристоф Крассер
 Главный тренер юношеской команды (до 15 лет): Арнольд Ветль
 Спортивный директор: Гюнтер Крайссль
 Президент клуба: Кристиан Яук

Достижения 
 Чемпион Австрии (3): 1997/98, 1998/99, 2010/11
 Обладатель Кубка Австрии (5): 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2009/10, 2017/18
 Финалист Кубка Австрии (4): 1947/48, 1974/75, 1997/98, 2001/02
 Обладатель Суперкубка Австрии (3): 1996, 1998, 1999
 Обладатель Кубка Интертото: 2008

Еврокубки 
 Q= Квалификационный
 P= Предварительный
 PO= Плей-офф
 QF= Четвертьфинал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Австрии
ФК «Штурм»
Спорт в Граце
Организации Граца